Fiorini je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Brtonigla, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 145 stanovnika te 51 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji